Macrobiotophthora är ett släkte av svampar. Macrobiotophthora ingår i familjen Ancylistaceae, ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Macrobiotophthora